Adair kan syfta på:

 Adair (namn) – ett förnamn och efternamn

Geografi

Mexiko

 Bahía de Adair

USA

 Adair, Iowa

Se aven
 Adair County – flera